Футурошок/футуршок () — шок будущего, защитная психологическая реакция человека или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса. Термин введён американским социологом и футурологом Элвином Тоффлером в статье, опубликованной в  в 1965 году.

Описанное Тоффлером явление, возможно, следовало бы назвать шоком настоящего, поскольку шок вызван столкновением человека с изменениями, уже произошедшими в окружающей среде. 

Шок настоящего вызывается несоответствием между реальностью и картиной реальности в сознании (человек не успел адаптироваться). Подобное несоответствие порождается изменениями, особенно быстрыми, усиливающимся давлением событий, потоком знаний, науки, техники, различного рода информации.

К концу XX века в связи с развитием футурологии и трансгуманизма стало возникать целостное видение будущего, простирающееся настолько далеко вперёд, как никогда раньше. Перед обществом и человеком встала задача приспособиться не только к происходящим изменениям, но и к ожидаемым. То есть требуемая скорость адаптации стала ещё выше, чем во времена Тоффлера. В то же время, современные исследователи признают, что проблема не столь серьёзна, как виделось Тоффлеру.

Общество в целом знает о своих перспективах, но некоторые люди больше узнали о перспективах технологического развития, чем другие. Столкновение (например, в СМИ) с более продвинутой технологией, чем уже знакомые человеку, вызывает шок будущего.

Футурошок может быть не только личным (стресс и дезориентация, которые возникают у людей, испытавших слишком большое количество перемен за слишком короткий срок), но и в рамках страны (региона) и мира (глобальный футуршок).

У некоторых людей вероятность возникновения футурошока вызывает футурофобию.

См. также 

 Культурный шок

Примечания

Литература 
 Гуревич П. С. Бог поразительных преображений // Тоффлер Э. Футурошок. / Пер. с англ.: науч ред. П. С. Гуревич. — М.: АСТ, 2002. — С. 3—15. — 560 с.
 
 
 
 Турчин А. В., Батин М. А. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 263 с.
 

Культуральные синдромы
Футурология
Книги по футурологии
Трансгуманизм